Termenul romanizare se poate referi la:

 romanizarea culturală — adoptarea culturii și stilului de viață roman,
 romanizarea sau latinizarea în scris: sistem de reprezentare în alfabetul latin, cu sau fără reprezentare fonetică, a unui alt alfabet sau sistem de scriere.